Scala hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Informática 
 Scala, lenguaje de programación funcional orientado a objetos.
 Scala, software usado en computadores Commodore Amiga para titulación de vídeo profesional, creado por la compañía homónima.

Lugares
 Teatro de La Scala de Milán.
 Scala: Club nocturno de Londres.

Localidades italianas
 Scala, provincia de Salerno.
 Scala Coeli, provincia de Cosenza.
 Isola della Scala, provincia de Verona.
 Sant'Angelo a Scala, provincia de Avellino.

Monasterios
 Scala Coeli (El Abrojo), antiguo monasterio franciscano situado en El Abrojo, paraje de Laguna de Duero, provincia de Valladolid (Castilla y León, España).
 Convento de Santo Domingo de Scala Coeli, Córdoba (Andalucía, España).
 Cartuja de Santa María Scala Coeli, monasterio de monjes cartujos en Évora (Portugal).
 Santa María Scala Coeli, oratorio dedicado a la Virgen María en la Abadía de Tre Fontane (Roma, Italia).

Además
 Caso Scala, proceso judicial  de 1978.
 Scala Gigante, supermercado que operó en Perú de 1958 a 1993.